Le terme Route 178 peut désigner plusieurs routes :
 Route fédérale 178, en Allemagne
 Route régionale 178, en Finlande
 Route nationale 178, en France